Виталий Георгиевич Тарасов (20 января 1925, Омск — 5 июля 1977, там же) — советский шахматист, мастер спорта СССР (1949). 

Участник трех чемпионатов СССР (в 1957, 1961 и 1967 гг.). 

Шестикратный чемпион Молдавской ССР (1947, 1948, 1949, 1950, 1951 и 1955 гг.).

Чемпион РСФСР 1960 г. (разделил 1—2 места с выступавшим вне конкурса М. Е. Таймановым).

В чемпионатах ДСО «Спартак» дважды (в 1949 и 1950 гг.) делил 1—2-е места.

В международном турнире памяти М. И. Чигорина (Ростов-на-Дону, 1961) разделил 2—3-е места.

В составе сборной РСФСР бронзовый призер командных чемпионатов СССР 1958 и 1960 гг.

Внес большой вклад в развитие шахмат в Омске.

Всесоюзный комитет по делам физкультуры и спорта в 1951 году лишил В. Г. Тарасова звания мастера спорта СССР и дисквалифицировал на 2 года за "бытовое разложение".

Спортивные результаты

Память 
В Омске проходит турнир памяти В. Г. Тарасова.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Личная карточка Виталия Тарасова на сайте 365chess.com
 Воспоминания о Мастере на сайте Омского городского шахматного клуба

Шахматисты СССР
Чемпионы России по шахматам
Чемпионы Молдавии по шахматам